Het seizoen 2001/02 van de zondag Hoofdklasse C ging van start op 2 september 2001, de laatste speelronde was op 12 mei 2002. De zondag Hoofdklasse C is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HSC '21, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2001/02